USS Amphitrite je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Amphitrite (1869) 
 USS Amphitrite (1883)
 USS Amphitrite (ARL-29)

Amphitrite